Rexingen ist der Name zweier Orte:

 Gemeinde Rexingen im Unterelsass, Frankreich, siehe Rexingen (Bas-Rhin)
 Ortsteil Rexingen der Stadt Horb am Neckar, Deutschland, siehe Rexingen (Horb)